Hyde County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

* Hyde County (North Carolina)
 Hyde County (South Dakota)